Unter Jugoslawischer Bürgerkrieg versteht man:

 die bewaffnete Auseinandersetzung zwischen verschiedenen politischen Gruppen während der deutschen und italienischen Besetzung des Königreiches Jugoslawien im Zweiten Weltkrieg, siehe Geschichte Jugoslawiens#Der Partisanenkrieg
 aus vorwiegend serbischer bzw. pro-serbischer Sicht eine Serie von Kriegen auf dem Gebiet der ehemaligen Sozialistischen Bundesrepublik Jugoslawien gegen Ende des 20. Jahrhunderts, siehe Jugoslawienkriege.